Amerikai Egyesült Államok
Star City (Arkansas)
Star City (Illinois)
Star City (Indiana)
Lafayette (Indiana), avagy Star City
Presque Isle (Maine), avagy Star City
Star City (Michigan)
Lincoln (Nebraska), avagy Star City
Star City (Nevada)
Star City (Nyugat-Virginia)
Miamisburg, avagy  Ohio’s Star City
Roanoke (Virginia)